Примера А Уругвая по футболу 1921 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1921
1921 год в футболе
1920-е годы в Уругвае